Michael Gruber (1940-), auteur américain
Michael Gruber (1964-), acteur américain
Michael Gruber (1965-), artiste allemand
Michael Gruber (1979-), spécialiste autrichien du combiné nordique